RCN est un sigle pour:
 RCN Televisión, une station de télévision privée de Colombie
 RCN Corporation (Residential Communications Network), une société américaine de télécommunications
 Clásico RCN est une course cycliste par étapes disputée en Colombie
 RCN (Royal Canadian Navy) marine du Canada jusqu'en 1968
 RCN (radio) (Radio Caraïb Nancy), une radio locale
 Racing Club Nantais, club d'athlétisme basé à Nantes
 Racing Club narbonnais, club de rugby basé à Narbonne

Voir aussi 
 UFE(RCN), Union des français de l'étranger de la Région de la Capitale Nationale du Canada